Inukshuk Films es una compañía mexicana dedicada a la producción y distribución de películas y programas de televisión. La compañía se fundó con el fin de apuntalar el cine de autor en México y apoyar el cine independiente.

El cineasta José Antonio Torres Marín es el fundador y director.
La empresa ha producido las cintas Octavio y Barragán en corto; donde respectivamente dirigió y editó él mismo.

Actualmente (2011) la productora incursiona en la industria del video musical.

Empresas de cine de México
Estudios de cine
Empresas de cine
Empresas de México
Cine de México
Productoras de cine de México